Chinese kuifstern
 Grote kuifstern